D'Innocenzo – cognome italiano
 Fratelli D'Innocenzo – registi italiani